El término LCL, en todos los casos usado como siglas, puede referirse, en esta enciclopedia:

a LCL, denominación desde 2005 del banco francés Crédit Lyonnais;
a LCL, fluido perteneciente al anime Neon Genesis Evangelion;
a Lee County Library, un sistema de bibliotecas en Georgia;
a Liberal and Country League, un partido político de Australia;
a Láser de cristal líquido;
a un contenedor LCL (less-than-container load), un contenedor que contiene menos de la totalidad de la carga.